Cocaïne, een drug
 Cocaine (album), een album van Z-Ro
 Cocaine (nummer), een nummer van J.J. Cale